Buș se poate referi la:
Laurențiu Buș, fotbalist român ce a jucat la FC Oțelul Galați
Sergiu Buș, fotbalist român ce a jucat la CFR Cluj, fratele lui Laurențiu Buș

Vezi și 
Buș (dezambiguizare)

Nume de familie românești